Deutsche Volkspartei, Duitse conservatief-liberale partij tijdens van de Weimarrepubliek
 Deutsche Volkspartei (Keizerrijk), links-liberale partij tijdens het Duitse Keizerrijk
 Deutsche Volkspartei (Oostenrijk), Duits-Nationale partij in Oostenrijk-Hongarije
 Deutsche Volkspartei (Polen), partij van de Duitse minderheid in de Tweede Poolse Republiek
 Deutsche Volkspartei (Roemenië), partij van de Duitse minderheid in Groot-Roemenië
 Deutsche Volkspartei (Saarland) (DV), partij in Protectoraat Saarland